Garame kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Garame de Arriba, ort, Durango, Santiago Papasquiaro, 
 Garame de Abajo, ort, Durango, Santiago Papasquiaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar